Trüper ist der Familienname folgender Personen:

 Hans G. Trüper (1936–2016), deutscher Mikrobiologe und Historiker
 Johannes Trüper (1855–1921), deutscher Pädagoge